Roger Nols (1922-2004), homme politique belge ;
 Quirin Gilles Nols (1862-1936),  de Parc du  jusqu'à sa mort.

NOLS est également un sigle qui peut faire référence à :
 National Organisation of Labor Students
 National Outdoor Leadership School